Oliver Sabel egy kitalált figura, aki a Verbotene Liebe című német sorozat egyik főszereplője. Megformálója Jo Weil. Először 1999 szilvesztere és 2002. szeptember 3-a között tűnt fel, majd több mint 5 év után 2007. november 2-ától újra a sorozat szereplője.

A karakter leírása 

Oliver Charlie Schneider (Gabriele Metzger) unokaöccse. Charlie nagyon örült annak, mikor Olli Düsseldorfban jött. Tudniillik, hogy Charlie és Oliver anyja Henriette közt nem volt jó kapcsolat, ráadásul Charlie nem láthatta Olivert gyerekként. Oliver egy fiatal álmodozó és biszexuális. Az első kapcsolata egy férfival, az orvos Tom Seiferttel (Kay Böger) volt, akivel a kapcsolat zűrzavaros volt. Oliver anyja ugyanis megjelent Düsseldorfba, aki előtt Ollinak titokban kellett tartania a Tommal való viszonyát, de Alexa (Kerstin Kramer), Tom húga, elhatározta, hogy segít Ollinak és eljátssza az alibi barátnőjét. Ám az édesanyja gyanút fog és rájön a valós helyzetre. Tommal való kapcsolatát nemhogy nem fogadja el, de undorítónak tartja, ráadásul Charliet okolja azért, amiért Olli biszexuális. Az anyja válaszút elé állítja vagy szakít Tommal vagy pedig megvonja tőle az anyagi támogatását, hogy élni tudjon. Oliver ekkor megszakítja az anyjával való kapcsolatát, Charlie pedig, megígéri, hogy gondoskodni fog róla.
Tommal való szakítása után nem sokkal 2002 őszén miután megismerkedett egy stewarddal, úgy döntött, hogy elhagyja Düsseldorfot és elmegy ő is hajóra dolgozni.
5 évvel később 2007. november 2-án visszatért Olli Düsseldorfba, hogy részt vehessen az unokatestvérének, Sophia von Lanhsteinnak a keresztelésén. Ez az alkalom remeknek bizonyult arra, hogy találkozhasson Charlieval és unokatestvérével Oliviaval. Oliviaal egy lakásba költöznek, ahova Christian Mann és a barátnője Coco Faber is beköltözik. A beköltözés után nem sokkal Christian rájön arra, hogy Oliver meleg, amivel nem képes megbirkózni. Coco és Christian közötti kapcsolat egyre rosszabb lesz, ekkor titokban Olli és Coco csókolóznak. Mikor Christian meghallja, hogy Coco megcsalta őt kérdőre vonja, hogy kivel tette, Coco bevallja az igazat. Alaposan meglepte Christiant, az, hogy Coco Ollival csalta meg. Christian, hogy feszültségét levezethesse, elment bokszolni. Utána ment Olli, hogy megmagyarázza a dolgot. Christian azonban nem bízott benne, és kérte, hogy bizonyítsa be, hogy Cocoval semmiféle kapcsolata nincsen. Válaszként Oliver megcsókolta Christiant, ami Christiant alaposan összezavarta. Ezt az összezavartságot, azonban Coco is megérezte, aki nem értette mi történt szerelmével, hiszen Christian nem akarta szerelmét Goába, Indiába követni, ahova Coco állásajánlatot kapott.
Miután Oliviatól véletlenül megtudja Coco, hogy Christian és Oliver csókolózott minden világossá vált számára. Christian hosszas makacskodás és összezavartság után mégis beleszeret Oliverbe.

Források

Fordítás

Külső hivatkozás 
 Oliver Sabel jellemzése

Filmszereplők
Kitalált LMBT személyek